Фриги́йский язы́к — один из индоевропейских языков, язык фригийцев — народа, мигрировавшего с Балкан в Малую Азию. Составляет отдельную группу в рамках индоевропейской семьи, наиболее близок к древнегреческому и древнемакедонскому языкам. Засвидетельствован надписями, сделанными особым алфавитом, родственным древнегреческому, начиная с VIII в. до н. э. В последний раз фригийский язык как живой упоминается в источниках V в. н. э., но существуют предположения, что окончательно язык вымер только после арабского вторжения в VII в. н. э.

В истории языка выделяют два периода — старофригийский (VIII в. до н. э. — V в. до н. э.) и новофригийский (I в. н. э. — III в. н. э.). Научное изучение началось в 1820-е годы.

О названии 

Слова «Фригия» и «фригийцы» происходят из  и . По-фригийски название этого народа должно бы было звучать как *Bruges, что сопоставляют с названием балканского племени бригов.

Классификация 
Фригийский язык составляет отдельную группу в составе индоевропейской языковой семьи. Фригийский наиболее близок к древнегреческому и древнемакедонскому языкам. С древнегреческим его объединяет больше черт, чем с другими индоевропейскими языками, в частности:
 наличие суффикса -eyo-;
 причастия с суффиксом -meno-;
 использование аугмента;
 окончание -as в именительном падеже у существительных склонения на -ā- мужского рода;
 лексические элементы — например, autos «тот же самый», pant- «весь», kako- «злой, плохой».

Напротив, утверждения о близости фригийского к фракийскому и армянскому языкам не находят подтверждения в языковом материале.

Письменность 
В древнефригийский период использовался особый алфавит, производный от древнегреческого. Писалось или справа налево, или бустрофедоном. Слова отделялись друг от друга знаком, состоящим из трёх или четырёх точек. В новофригийский период в ходу был греческий алфавит, причём деление на слова отсутствовало.

Кроме того, существует гипотеза, согласно которой фригийский и древнегреческий алфавиты являются потомками одного алфавита, возникшего в первой половине VIII в. до н. э. в Малой Азии как адаптация семитского письма.

История языка 
По сообщению Геродота, фригийцы мигрировали в Малую Азию из Македонии приблизительно во время Троянской войны. Современные учёные также склонны искать прародину фригийцев в Юго-Восточной Европе. Ранее считалось, что фригийцы прибыли в Малую Азию около 1200 г. до н. э. и принимали участие в разрушении хеттской империи, однако сейчас учёные склонны датировать эту миграцию двумя-тремя столетиями позднее крушения империи. В ассирийских источниках фригийцы, предположительно, упоминаются как мушки. Предела территориальной экспансии Фригия достигает в VIII в. до н. э., тогда же появляются первые надписи на фригийском. Однако уже около 700 г. до н. э. фригийское государство рухнуло под ударами киммерийцев, а столица Фригии, Гордион, была разрушена. С тех пор собственной государственности у фригийцев не было, они находились под властью сперва лидийцев, затем персов, греков и, наконец, римлян.

В истории фригийского языка выделяют два периода — старофригийский (VIII в. до н. э. — V в. до н. э.) и новофригийский (I в. н. э. — III в. н. э.). В последний раз фригийский язык как живой упоминается в источниках V в. н. э., но существуют предположения, что окончательно язык вымер только после арабской экспансии в VII в. н. э. От старофригийского периода сохранилось около 340 надписей, примерно 250 из которых было найдено в окрестностях Гордиона. Новофригийских надписей найдено 113, практически все они представляют собой эпитафии, сопровождающиеся проклятьями в адрес возможных осквернителей и грабителей могил. Самая длинная древнефригийская надпись состоит из 285 букв. Кроме того, фригийские слова засвидетельствованы в виде глосс в древнегреческих источниках, в первую очередь у Гесихия, и в качестве заимствований в грекоязычных надписях во Фригии.

Старофригийские надписи были найдены на западе Великой Фригии, включая город Мидаса, Вифинии, Галатии и Каппадокии. Из-за македонского завоевания и вторжения галатов ареал распространения фригийского языка существенно уменьшился. Кроме того, фригийская элита быстро эллинизировалась, и фригийский язык в последние века своего существования был языком деревни.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Согласные древнефригийского языка:

В новофригийский период аффриката dz упростилась в z.

Идут споры относительно того, имел ли фригийский язык передвижение согласных, подобное закону Гримма в прагерманском, то есть утрату придыхания у звонких придыхательных (*Dh > D), оглушение звонких (*D > T) и аспирацию глухих (*T > Th). Наличие первого процесса и отсутствие третьего не вызывают у учёных сомнения, дискуссия идёт только вокруг второго. В качестве аргументов в пользу наличия оглушения звонких приводят следующие фригийские слова: Ti- «имя бога» при , bekos- «хлеб» < , kenos- «поколение» < , knaik- «жена» < , lak- «отдавать; посвящать» при , tetikmeno- «проклятый» <  и наречие ti при . В пользу отсутствия оглушения говорят слова bagun «дар» < , личное имя benagonos при , podas (винительный множественного) «ноги» при .

Древнефригийские гласные:

Праиндоевропейское *ē во фригийском перешло в ā, а фригийское долгое ē восходит к дифтонгу *ei. Помимо монофтонгов во фригийском были дифтонги oi, ai, au, ōi, āi. В новофригийский период противопоставление по долготе исчезло.

Ударение было свободным и подвижным. Безударные гласные имели тенденцию к редукции.

Морфология

Имя существительное 
Во фригийском было, как минимум, четыре падежа (теоретически их могло быть больше, но их формы могли не попасть в надписи): именительный, родительный, дательный и винительный. В глоссах засвидетельствованы следы звательного.

Окончания существительных:

Отмечается сходство окончаний существительных фригийского и древнегреческого языков.

Местоимение 
Личные местоимения в памятниках фригийского языка не сохранились. В качестве указательных использовались индоевропейские корни *se/o и *te/o. Сохранились также относительное ios и вопросительное kos (м. р.) / kin (ср. р.).

Числительное 
Из числительных в надписях засвидетельствованы только oyvos «один», duoi «два» и protos «первый».

Глагол 
Фригийский глагол обладал категориями лица, числа (единственное и множественное), залога (активный и медиопассивный), наклонения (изъявительное, повелительное, конъюнктив) и времени (настоящее, аорист, имперфект, перфект, а также, возможно, будущее). Аорист образовывался при помощи аугмента, что сближает фригийский с древнегреческим, армянским и индоиранскими языками.

Единственное причастие (пассивное) образовывалось во фригийском при помощи суффикса -meno-, корень при этом часто, хоть и не всегда, редуплицировался.

Синтаксис 
Обычный порядок слов во фригийском — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое). После первого ударного члена предложения мог ставиться ряд энклитик (закон Ваккернагеля).

История изучения 
Геродот (История 2.2) упоминает «лингвистический эксперимент», который провёл египетский фараон Псамметих I: чтобы узнать, какой из языков наиболее древний, он приказал лишить двух новорождённых младенцев общения с людьми, пока те не произнесут первое слово; первым словом детей было «бекос». Во фригийском языке слово «бекос» означало «хлеб», поэтому фараон признал фригийский язык наиболее древним.

Долгое время для европейской науки единственным источником сведений о фригийском языке были труды античных авторов. Только в 1820 и 1824 гг. были опубликованы две надписи с . В последующие десятилетия разные путешественники, побывавшие в Малой Азии, опубликовали и другие надписи. В 1862 году баварский учёный  дал интерпретацию ряду фригийских текстов. В 1883 году британский учёный  опубликовал пятнадцатистраничный комментированный корпус древнефригийских надписей, а спустя четыре года корпус новофригийских надписей (в 1905 году этот корпус был дополнен). Одной из основополагающих работ в изучении фригийского языка является «Введение в историю греческого языка» () П. Кречмера, напечатанное в 1896 году. Начиная с 1928 года, фригийские надписи публиковались в серии Monumenta Asiae Minoris Antiqua. В 1934 году был издан компендиум фригийских надписей И. Фридриха. Весомый вклад в изучение фригийского языка внесла работа О. Хааса «Памятники фригийского языка» () 1966 года. В 1984 году был издан крупный корпус фригийских текстов К. Брикса и М. Лежёна.

В рамках греко-фригийской гипотезы фригийский язык считается наиболее близким родственником древнегреческого языка.

Пример текста 
Надпись на  (древнефригийский период):

Примечания

Литература 
 Bednarczuk L. Język frygijski // Języki indoeuropejskie. — Warszawa: PWN, 1986. — S. 481—485.
 Bičovský J. Vademecum starými indoevropskými jazyky. — Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, 2009. — S. 109—112.
 Brixhe C. Phrygian // The Ancient Languages of Asia Minor. — New York: Cambridge University Press, 2008. — P. 69—79.
 Fortson B. Indo-European language and culture. An Introduction. — Padstow: Blackwell Publishing, 2004. — P. 401—403.
 Woodhouse R. An overview of research on Phrygian from nineteenth century to the present day // Studia Linguistica. — 2009. — Vol. 126. — P. 167—177.

Ссылки 
 Corpus of Phrygian inscriptions
 Lubotsky’s Phrygian Etymological Database (incomplete)
 Phrygia and Phrygians
 Фридрих Иоганнес. Дешифровка забытых письменностей и языков в Либерее «Нового Геродота»

Палеобалканские языки
Древние языки Ближнего Востока
Фригия